

Населені пункти та їхні частини
 Конткі — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Конткі — село в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Конткі — село в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства
 Конткі — осада в гміні Залево Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Конткі — лісова осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки